Ниже приведён список футбольных стадионов Турции вместимостью не менее десяти тысяч зрителей, как действующие, так и строящиеся и планируемые.

Действующие стадионы 
Ныне существующие стадионы

Примечания 

Турция
 
Футбол